Čtyřhra juniorek US Open 2022 probíhala v první polovině září 2022. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva párů. Americké obhájkyně titulu Ashlyn Kruegerová s Robin Montgomeryovou do turnaje nezasáhly. Kruegerová již nebyla věkově způsobilá k účasti mezi juniorkami a Montgomeryová se rozhodla nestartovat.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, česko-ruský pár Lucie Havlíčková a Diana Šnajderová, který ve finále zdolal německou dvojici Carolina Kuhlová a Ella Seidelová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Havlíčková tak vyhrála druhý grandslam ve čtyřhře, jímž navázala na triumf z French Open 2022. Druhý „double“ v sezóně však nezískala, když odešla z newyorského finále dvouhry poražena. Bodový zisk z ní po skončení poprvé učinil juniorskou světovou jedničku. Českými, respektive do roku 1993 československými šampionkami této soutěže ve Flushing Meadows se před Havlíčkovou staly Andrea Holíková s Radkou Zrubákovou (1985), Jana Novotná se Zrubákovou (1986), Ludmila Varmužová (1995), Dája Bedáňová (1999), Nikola Fraňková (2005) a Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou (2013). Šnajderová navázala na deblové grandslamové trofeje z Wimbledonu 2021 a Australian Open 2022.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2022
čtyřhra juniorek